NHB kan verwijzen naar:
 Nederlandse Handboog Bond
 Nederlandse Hersenbank